Доможи́ровское сельское поселе́ние — муниципальное образование в составе Лодейнопольского района Ленинградской области. 

С 2006 до 2012 года называлось — Вахновокарское сельское поселение.

Административный центр — деревня Доможирово (с 2006 до 2012 года — деревня Вахнова Кара).

Географические данные 
Поселение расположено в западной части района вдоль реки Оять при впадении её в Свирь, на юге граничит с Волховским районом, на западе омывается Ладожским озером.

По территории поселения проходят автодороги:
  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Станция Оять — Плотично)
  (подъезд к станции Оять)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 42 км.

Через территорию поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Оять-Волховстроевский).

История 
В середине XX века в составе Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии была образована Доможировская волость с центром в деревне Доможирово.

8 октября 1919 года Доможировская волость была ликвидирована, все её населенные пункты были присоединены к Пашской волости.

В начале 1920-х годов в составе Пашской волости был образован Доможировский сельсовет.

В августе 1927 года Доможировский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Пашского района Ленинградской области.

В ноябре 1928 года в состав Доможировского сельсовета вошёл Антомановский сельсовет, 16 июня 1954 года — Сермакский сельсовет.

По данным 1933 года в состав сельсовета входило 18 населённых пунктов, население — 2142 чел.

14 декабря 1955 года Пашский район был ликвидирован, Доможировский сельсовет вошёл в состав Новоладожского района.

15 января 1960 года в состав Доможировского сельсовета вошёл Алексинский сельсовет.

1 февраля 1963 года Новоладожский район был ликвидирован, Доможировский сельсовет вошёл в состав Волховского района.

В октябре 1974 года Доможировский сельсовет был передан в состав Лодейнопольского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Доможировский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Доможировскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 63-оз от 20 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Вахновокарское сельское поселение с центром в деревне Вахнова Кара, в его состав вошла территория бывшей Доможировской волости.

5 октября 2010 года центр поселения был перенесён в деревню Доможирово, а 15 мая 2012 года поселение переименовано в Доможировское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 35 населённых пунктов:

28 октября 2017 года посёлок Совхоз «Ильич» Лодейнопольского района был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Лодейнопольского района